Berwyn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Berwyn (Illinois)
Berwyn (Nebraska)
Berwyn (Pennsylvania)
Devon-Berwyn